Жаслан Жанатович Каиркенов (; 27 марта 2000, Павлодар, Павлодарская область, Казахстан) — казахстанский футболист, полузащитник клуба «Аксу».

Карьера

Клубная 
Футбольную карьеру начал в 2018 году в составе клуба «Астана». 31 октября 2018 года в матче против карагандинского «Шахтёра» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге.

В начале 2020 года на правах аренды перешёл в «Атырау».

В сборной 
7 мая 2018 года дебютировал за сборную Казахстана до 19 лет в матче против сборной США до 19 лет (0:8).

24 марта 2021 года дебютировал за молодёжную сборную Казахстана в матче против молодёжной сборной Македонии (2:1).

Достижения 
 «Астана»
 Чемпион Казахстана: 2018
 «Атырау»
 Победитель Первой лиги: 2020

Клубная статистика 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Аксу» Аксу
Игроки ФК «Экибастуз»